Diels:
 Hermann (Alexander) Diels (1848, Biebrich  1922, Dahlem), um filólogo, helenista alemão
 (Friedrich) Ludwig (Emil) Diels (1874, Hamburgo  1945, Berlim), um botânico alemão
 Otto Paul Hermann Diels, um químico alemão
 Rudolf Diels, um politico alemão

 Reação de Diels-Alder
 Dielsia